Želenice kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
 Želenice (okres Most)
 Želenice (okres Kladno)